Het tennistoernooi Australian Open werd in 1978 bij de mannen voor de 67e keer gehouden. De als eerste geplaatste Argentijn Guillermo Vilas won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de ongeplaatste Australiër John Marks met 6-4, 6-4, 3-6 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Australian Open
ITF-toernooi in 1978